Amorós, qui signifie  en catalan, est un nom de famille très répandu en Catalogne et au Pays valencien.

 Celia Amorós (1944-), philosophe, écrivaine et essayiste espagnole, théoricienne du féminisme ;
 Cirilo Amorós (1830-1887), juriste et homme politique espagnol ;
 Francisco Amorós (1770-1848), colonel espagnol, précurseur dans l'introduction de la gymnastique éducative en France ;
 Francisco Amorós López (1921-1985), footballeur espagnol ;
 Manuel Amoros (1962-), footballeur français ;
 Miguel Amorós (1949-), essayiste et historien espagnol de l'anarchisme ;
 Xavier Amorós Solà (1923-2022), poète catalan.

Patronyme catalan